L'edizione 1989-1990 della Second Division fu l'87º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff

Tabellone

Note

Voci correlate
First Division 1989-1990
FA Cup 1989-1990

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990